

Geografia

Schönfeld – comune in Sassonia
 Schönfeld – comune nel Brandeburgo
 Schönfeld – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Schönfeld – comune in Sassonia-Anhalt
 Schönfeld – frazione della città di Perleberg nel Brandeburgo
 Schönfeld – frazione della città di Werneuchen nel Brandeburgo
 Schönfeld – frazione del comune di Tantow nel Brandeburgo

Schönfeld – nome tedesco di Krásno

Persone 
 Eduard Schönfeld – astronomo tedesco
 Johann Heinrich Schönfeld – pittore tedesco
 Heinrich Schönfeld – calciatore austriaco

Altro 
 5926 Schönfeld – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Schönefeld (disambigua)